Videotraining bezieht sich auf:
 Video-Anleitungen
 Lehrvideos